

Persone
 Bernard van Merode (1510-1591) – militare fiammingo
 Bernard van Merode (1570-1640) – nobile fiammingo
 Giovanni II di Merode (1589-1633) – generale tedesco

Altro
 Casato di Mérode – casata della nobiltà belga
 Trittico di Mérode – dipinto di Robert Campin

Pagine correlate
De Mérode